Paltinu se poate referi la:

 Paltinu, sat în județul Gorj
 Paltinu, sat în județul Suceava

 Barajul Paltinu - baraj în arc de beton armat, construit pe valea râului Doftana între 1968 - 1971

Vezi și 
 Râul Paltinu (dezambiguizare)

 Paltin (dezambiguizare)
 Păltiniș (dezambiguizare)

Nume proprii